La mummia è un personaggio immaginario oltreché il titolo di numerosi libri e film:

Cinema 
La mummia (The Mummy) – film del 1932 diretto da Karl Freund
La mummia (The Mummy) – film del 1959 diretto da Terence Fisher
La mummia (Al Momia) – film del 1969 diretto da Shadi Abdel Salam 
La mummia (The Mummy) – film del 1999 diretto da Stephen Sommers
La mummia (The Mummy) – film del 2017 diretto da Alex Kurtzman

Letteratura 
 La mummia – romanzo breve del 1892 di Sir Arthur Conan Doyle 
 La mummia – romanzo di Anne Rice

Personaggi immaginari 
 Imhotep o La Mummia – personaggio immaginario protagonista dei romanzi e dei film da essi tratti

Altro 
 La mummia – media franchise
 La mummia (The Mummy) – serie televisiva animata statunitense trasmessa dal 2001 al 2003